Замошки — название нескольких населённых пунктов:
 Замошки — деревня в Дновском районе Псковской области.
 Замошки-1 — деревня в Порховском районе Псковской области, Павская волость.
 Замошки-2 — деревня в Порховском районе Псковской области, Павская волость.
 Замошки — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Замошки — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.